Червонослобідська сільська рада — адміністративно-територіальні одиниці в Україні

 Червонослобідська сільська рада — Київська область, Макарівський район
 Червонослобідська сільська рада — Кіровоградська область, Компаніївський район
 Червонослобідська сільська рада — Сумська область, Буринський район
 Червонослобідська сільська рада — Сумська область, Недригайлівський район
 Червонослобідська сільська рада — Черкаська область, Черкаський район